Kabinett Daladier steht für folgende französische Regierungen:

 Kabinett Daladier I, 31. Januar 1933 bis 26. Oktober 1933
 Kabinett Daladier II, 30. Januar 1934 bis 7. Februar 1934
 Kabinett Daladier III, 12. April 1938 bis 11. Mai 1939
 Kabinett Daladier IV, 11. Mai 1939 bis 13. September 1939
 Kabinett Daladier V, 13. September 1939 bis 20. März 1940